DJ Marky (настоящее имя Марко Антонио да Силва; 14 июня 1973, Сан-Паулу, Бразилия) — бразильский драм-н-бейс диджей, начавший активно выступать на сцене в начале 90-х.

Дискография 
 DJ Marky Mark & Toco Jungle Tracks (Fieldzz, 1995)
 DJ Marky Mark presents Suburban Base Compilation (Fieldzz, 1995)
 DJ Marky Mark — Any Time (Fieldzz, 1996)
 DJ Marky Mark & DJ Julião — Toco Underground (Paradoxx, 1996)
 DJ Marky Mark — Workin' The Mix (Paradoxx, 1999)
 DJ Marky — Audio Architecture (Trama, 2000)
 DJ Marky — Audio Architecture 2 (Trama, 2001)
 DJ Marky & XRS — In Rotation (Universal Music / Innerground, 2004)
 DJ Marky & Friends — The Master Plan (Innerground / ST2, 2008)
 Influences: Compiled & Mixed by DJ Marky (2009)
 My Heroes LP (Innerground, 2015)

Примечания

Ссылки 
 Innerground Records
 Профиль DJ Marky на сайте клуба The End
 RBMA Radio On Demand — On The Floor! — Live at The End, London — DJ Marky (Innerground, Sao Paulo)
 
 
 

Диджеи Бразилии